As máximas délficas ou máximas de Delfos são um conjunto de 147 aforismos inscritos no Templo de Apolo localizado nessa cidade. Originalmente, disseram que eles foram dados pelo Oráculo do deus grego Apolo em Delfos e foram, portanto, atribuídos ao próprio Apolo. O estudioso do século V Estobeu mais tarde os atribuiu aos Sete Sábios da Grécia, e eram consideradas tradicionalmente parte do "ensinamento dos antigos" (palaio logos). Estudiosos contemporâneos, no entanto, sustentam que sua autoria original é incerta e que 'muito provavelmente eram provérbios populares, que tendiam a ser depois atribuídos a sábios particulares'. Talvez a mais famosa dessas máximas seja "conhece a ti mesmo", que foi esculpida no Templo de Apolo em Delfos. A ordem e o texto específicos de cada máxima variam entre diferentes versões (e traduções) do texto.

Inscrição de Ai-Khanoum 
Nas ruínas da cidade helenística de Ai-Khanoum (antigo reino greco-bactriano e moderno Afeganistão), em um Herõon (monumento funerário) identificado em grego como o túmulo de Kineas (também descrito como o oikistes (fundador) da colônia grega) e datado de 300-250 a.C., uma inscrição foi encontrada descrevendo parte das máximas de Delfos (máximas de 143 a 147): 

 παῖς ὢν κόσμιος γίνου, 
 ἐβῶν ἐγκρατής, 
 μέσος δίκαιος, 
 πρεσβύτης εὔβουλος, 
 τελευτῶν ἄλυπος. 

 "Païs ôn kosmios ginou (Como crianças, aprendam boas maneiras) 
 hèbôn enkratès, (como jovens, aprendam a controlar as paixões)
 mesos dikaios (na meia-idade, seja justo)
 presbutès euboulos (na velhice, dê bons conselhos) 
 teleutôn alupos. (então morra, sem arrependimento.)" 

Os preceitos foram colocados por um grego chamado Clearchos, que pode ou não ter sido Clearco de Soli, o discípulo de Aristóteles, que, de acordo com a mesma inscrição, os havia copiado de Delfos: 

 ἀνδρῶν τοι σοφὰ ταῦτα παλαιοτέρων ἀνάκει [τα] ι 
 ἀήματα ἀριγνώτων Πυθοὶ ἐν ἠγαθέαι · 
 [νθεν ταῦτ [α] Κλέαρχος ἐπιφραδέως ἀναγράψας 
 εἵσατο τηλαυγῆ Κινέου ἐν τεμένει. 

 "Esses sábios mandamentos de homens da antiguidade 
 — Palavras de pensadores conhecidos — erguem-se dedicados
 No santuário pítio mais sagrado 
 De lá, Klearchos, depois de copiá-los com cuidado, colocou-os, brilhando de longe, no santuário de Kineas"

147 máximas délficas como citadas por Estobeu

Veja também 

 Conhece a ti mesmo 
 Lista de declarações oraculares de Delfos 
 Sabedoria 
 Via media

Fontes 

 Stobaeus, Anth. 3.1.173
 John Uebersax – Sentences of the Seven Sages

Links externos 

 Antiga sabedoria helênica - Texto original em grego 
 Fysis.cz - Texto original em grego 
 2018 Tradução em inglês por Melissa Gold da Hellenion 

Religião na Grécia Antiga
Delfos
Apolo